Mall o The Mall, "centro commerciale" in lingua inglese, si può riferire a:

Aziende 
The Mall Fund (o The Mall) – catena di centri commerciali britannica

Cinema 
Mall – film del 2014 diretto da Joe Hahn

Geografia 
Mall of America – centro commerciale di Minneapolis
Mall of Asia – centro commerciale di Manila
National Mall – viale di Washington
The Mall – parco pubblico di Cleveland
The Mall – strada di Bristol Bristol, Inghilterra
The Mall – viale di Londra
The Mall School, Grande Londra, Inghilterra

Musica 
Mall – album dei Gang of Four del 1991
Mall (Music from the Motion Picture) – colonna sonora di Chester Bennington, Dave Farrell, Joe Hahn, Mike Shinoda e Alec Puro del 2014
Mall – singolo di Eugent Bushpepa del 2017